De Melo kan verwijzen naar de volgende personen:
Fatima Moreira de Melo, Nederlandse hockeyster.
Francisco de Melo, Spaanse militair. 
Sebastião de Melo, Portugese staatsman.

Daarnaast kan het ook verwijzen naar de volgende plaatsen:
Barajas de Melo, gemeente in Spanje.
Ciudad de Melo, stad in Uruguay.

Zie ook
De Mello